Minka (Seúl; 7 de septiembre de 1970) es una actriz pornográfica y estríper surcoreana.

Biografía 
Originalmente Coreana, emigró a los Estados Unidos en 1993, viviendo actualmente en Las Vegas, Nevada. Emigró originalmente a los EE. UU. para empezar una carrera como entrenadora de tenis, pero su inglés no eran lo suficientemente bueno para obtener la licencia de docente.

Ese mismo año empezó a trabajar como una bailarina de striptease o estríper, y en 1994 realizó su primera película adulta, Duke of Knockers 2. Alrededor de ese tiempo ella viajó a Inglaterra y posó para fotos en la revista Score, una revista Americana para adultos especializada en modelos de pechos grandes. Como es una de las pocas asiáticas en la industria conocida por tener senos excepcionalmente grandes, Minka ha encontrado un nicho muy lucrativo. Es no sólo estrella sino también productora de docenas de películas para adultos, disponibles principalmente en su sitio web.

Ella está casada con su antiguo mánager, "Woody", quien fue su pareja principal en la mayor parte de sus películas adultas caseras.

Premios 
Premio AVN por "Best Big Bust Video of the Year" (Mejor Video de Bustos grandes del año) en 1998
Hustler Busty Beauties "Centerfold of the Year" (portada del año de la revista)
Exotic Dancer Magazine "Best Big Bust Entertainer of the Year" (Mejor Modelo de Pechos Grandes del año)en el 2000 
Score Model of the Year 2005 (Modelo del Año de la revista)

Enlaces externos 
 
 
 
 

Actrices pornográficas de Estados Unidos
Actrices pornográficas de Corea del Sur
Modelos pornográficos
Personas de Seúl
Modelos femeninas de Corea del Sur